Sveta Julijana je lahko:
 Sveta Julijana Billiart
 Sveta Julijana Falconieri
 Sveta Julijana Lieška